Иллюминаты:

 Иллюминаты — в разное время название различных объединений оккультно-философского толка и мистического характера.
 Иллюминаты — группа персонажей из вселенной комиксов Marvel Comics.

См. также 
 Иллюминаты в конспирологии